d'Europe de gymnastique artistique féminine
  d'Europe de gymnastique artistique masculine